:

 George McInerney (1857-1908), avocat et homme politique canadien,
 Jack McInerney (1992-), joueur de soccer (football) américain,
 Jay McInerney (1955-), écrivain américain, 
 Lisa McInerney (1981-), romancière, nouvelliste et blogueuse irlandaise.

Patronyme anglais